Le marbre noir est un type de marbre de couleur noire. On peut citer :  
 le noir de Golzinne ou Noir belge, dans la province belge de Namur ;
 le marbre noir de Theux, dans la province belge de Liège ;
 le marbre noir d’Argentré et le marbre noir de Louverné, tous deux dans le département français de la Mayenne, près de Laval ;

Le noir d'Ashford, aussi appelé marbre noir d'Ashford, est lui un calcaire couleur café brûlé, du Derbyshire en Angleterre.